Horns distrikt kan syfta på:

ett distrikt i Österrike, se Horn (distrikt) 
Horns distrikt, Västergötland
Horns distrikt, Östergötland

Se även
Horns församling
Horns socken